

Scot est un nom dérivé de l'ethnonyme Scots, un peuple celte.

Patronyme 

 Andrew Scot (né en 1958), écrivain français ;
 Jean Duns Scot (vers 1266 - 1308), théologien et philosophe écossais, fondateur de l’école scolastique dite scotiste ;
 Jean-Paul Scot, historien français ;
 Jean Scot Érigène (mort en 876), moine et philosophe irlandais du  ;
 John le Scot (1206–1237), prince écossais, héritier présomptif du trône d'Écosse ;
 Maxime Scot (1923-2015), officier parachutiste français, commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur ;
 Michael Scot (vers 1175 - après 1236), philosophe, médecin, alchimiste et astrologue écossais ;
 Reginald Scot (vers 1538 - 1599), écrivain anglais.

Prénom 
 Scot Gemmill (né en 1971), footballeur écossais. 
 Scot Shields (né en 1975), joueur américain de baseball 
 Scot Pollard (né en 1975), joueur de basket-ball américain.

Transports 
 Scot Airways, compagnie aérienne écossaise

Acronymes